Удельная стройка (), Удельная слобода () — посёлок, находившийся на территории нынешнего Московского района Казани.

Происхождение названия 
Посёлок получил название «Удельная» из-за расположения на землях Казанской лесной дачи, принадлежавшей удельному ведомству; «стройками» же назывались посёлки, появившиеся на сопредельных с Казанью землях в конце XIX — начале XX века: Удельная стройка, Ивановская стройка, Новая (Ново-Кизическая) стройка, и.т.д.

История 
Посёлок возник не позднее 1904 года. В годы Первой мировой войны в посёлке были размещены беженцы из западных губерний Российской империи. На 1915 год на Удельной стройке имелись несколько предприятий: фабрика механического производства обуви Салахутдина Максудова, 2 предприятия лесоразработок, заведения по производству кожаных сумок, ружейных ремней, чехлов и патронташей, и другие. К 1920 году появились и учреждения образования: школа 1-й ступени № 58 (бывшее 48-е начальное училище), детский дом № 4, детский сад № 24 (открыт в 1919 году), 4 школы ликвидации безграмотности. На 3-й Удельной улице размещалось отделение милиции.

Территориально находилась на землях Каймарской волости, не состоя ни в одном сельсовете; по некоторым сведениям, в 1923 году, был образован сельсовет имени Калинина, а Удельная и Ивановская стройки были объединены в посёлок имени Калинина. После ликвидации Каймарской волости в середине 1924 года территории «строек» к северу от Казани перешли к Воскресенской волости (но не сами «стройки» — Воскресенский волисполком отказался принимать их в свой состав из-за того, что ожидалось их скорое присоединение к Казани).

Удельная стройка была присоединена к Казани постановлением ЦИК и СНК ТАССР от 2 ноября 1924 года. После вхождения в состав города вместе с Пороховой слободой и Ивановской стройкой была объединена в слободу Восстания.

Расположение 
Посёлок находился за северной границей города, ныне западнее слободы Восстания и южнее посёлка Левченко. Эта местность является центральной частью территории и «костяком» нынешнего Московского района.

Главные осевые проезды посёлка стали нынешними улицами Восстания (её западная часть; с востока на запад) и Восход (с юга на север).

Улицы 
Большинство улиц Удельной стройки имели слово «Удельная» в своём названии (1-я Удельная, 2-я Удельная, и.т.д.); в 1927 году все «удельные» улицы были переименованы в Союзные, причём при переименовании улицы не всегда сохраняли свой прежний «номер»:

 Удельная и Пушкинская улицы → улица 1-я Союзная (1927) → улица Соловецких Юнг (2005)
 1-я Удельная ул. → улица 2-я Союзная (ныне не существует)
 2-я Удельная ул. → улица 3-я Союзная (ныне не существует)
 3-я Удельная ул. → улица 4-я Союзная → улица Анвара Каримова (2005)
 4-я Удельная ул. → улица 6-я Союзная (1927) → улица Профессора Мухамедьярова (2005)
 5-я Удельная ул. → улица 8-я Союзная (1927) → улица Восход (1964)
 6-я Удельная ул. → улица 5-я Союзная (1927) → улица Шамиля Усманова (1964)
 7-я Удельная ул. → улица 7-я Союзная (1927) → улица Васильченко (2009)
 8-я Удельная ул. → улица 9-я Союзная (1927) → улица Восстания (1949)
 9-я Удельная и Безымянная ул. → улица 12-я Союзная (1927) → улица Хасана Туфана (1984)
 10-я Удельная и Безымянная ул. → улица 14-я Союзная (1927) → улица Исаева (1962)
 11-я Удельная и Безымянная ул. → улица 10-я Союзная (1927)
 Безымянная ул. → улица Городская (1927)
 улица без названия → улица 11-я Союзная (1927) → улица Гагарина (1961)
 улица без названия → улица 13-я Союзная (1927) → улица Производственная (1961) → улица Академика Королёва (1977)

Современность 
В этой местности ныне находятся несколько микрорайонов массовой многоэтажной жилой застройки, а также ряд предприятий и других объектов: 
 в западной части — Технопарк «Химград» (бывший завод кинофотоплёнок «Тасма»), ПАТП-4, Электромеханический завод, Казанский Социально-Юридический институт, Парк Урицкого со спортивно-культурным центром «Московский, cтадион «Тасма»;
 в северной части — железнодорожно-автобусный вокзал «Казань-2», станция метро «Северный вокзал»;
 в южной части — телерадиокомпания «Новый век», Московский рынок, станция метро «Яшьлек», для которой перед переименованием из проектного названия «Декабристов» в ходе интернет-голосования на сайте мэрии в мае 2012 года среди других вариантов также предлагалось, набрало немало голосов, но не было принято название «Удельная слобода» по исторической местности.

Население 
Национальный состав (1920): русские — 2804 чел. (93,56%), татары — 157 чел. (5,24%), марийцы — 7 чел. (0,23%), чуваши — 2 чел. (0,07%), прочие — 38 чел. (1,27%).

Национальный состав (1926): русские — 1691 чел. (94,21%), татары — 92 чел. (5,13%), марийцы — 3 чел. (0,17%), прочие — 9 чел. (0,5%).

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1924 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Казани
Московский район Казани
Исторические местности Казани